El Tour de Guangxi 2017 és la 1a edició del Tour de Guangxi. Es desenvolupà entre el 19 i el 24 d'octubre de 2017 amb un recorregut de 920,6 km, repartits entre 6 etapes. Va ser la última prova de l'UCI World Tour 2017.

El vencedor final fou el belga Tim Wellens (Lotto-Soudal), que s'imposà per 6" al neerlandès Bauke Mollema (Trek-Segafredo) i amb 11" a l'irlandès Nicolas Roche (BMC Racing Team).

Equips participants

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 

UCI World Tour 2017
Competicions ciclistes de la República Popular de la Xina
Guangxi